Ве́стерфельд, Ве́стервелд, ван Ве́стерфельд () — фамилия голландского происхождения.

Известные носители 
 ван Вестерфельд, Абрахам (1620/21—1692) — голландский художник.
 Вестерфельд, Сандер (род. 1974) — нидерландский футболист, вратарь.
 Вестерфельд, Скотт (род. 1963) — американо-австралийский писатель-фантаст.

Топоним 
 Вестервелд — община в нидерландской провинции Дренте.